

Geografia

 Sinclair – centro abitato dell'Iowa
 Sinclair – centro abitato del Wyoming
 Lago Sinclair – bacino artificiale della Georgia

Persone 
 Andrew Sinclair – storico inglese
 Bob Sinclar – disc jockey e produttore discografico francese
 Christine Sinclair – calciatrice canadese
 Clive Sinclair – imprenditore e inventore inglese
 Dave Sinclair – tastierista inglese
 Frank Sinclair – calciatore giamaicano
 Gordon Sinclair – aviatore inglese
 Harry Sinclair – regista e attore neozelandese
 Jerome Sinclair – calciatore inglese, di origini giamaicane
 John Sinclair – tastierista britannico
 John Sinclair – poeta, attivista e cantante statunitense
 May Sinclair – scrittrice, critica e attivista britannica
 Richard Sinclair – musicista inglese
 Ronald Sinclair – attore neozelandese
 Scott Sinclair – calciatore inglese
 Sinclair Lewis – scrittore statunitense 
 Trevor Sinclair – ex-calciatore inglese
 Upton Sinclair – scrittore statunitense

Altro
 Jeffrey Sinclair – personaggio di Babylon 5
 Sinclair Breweries – produttore di birra scozzese
 Sinclair Research – azienda britannica di elettronica 
 Sinclair Oil Corporation – produttore statunitense storico di carburanti
 Sinclair Broadcast Group – operatore di stazioni televisive americane

Pagine correlate 
 John Sinclair